El paral·lel 72º sud és una línia de latitud que es troba a 72 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Antàrtic i l'Antàrtida.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 72° de latitud sud, un grau de longitud equival a  34,504 km; la longitud total del paral·lel és de 12.421 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.992 km i a 2.010 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 72° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-valign=top

| 
! scope="row" | Antàrtida
| Terra de la Reina Maud, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Terra Adèlia, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Dependència de Ross, reclamat per 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Illa de Thurston – territori no reclamat
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bellingshausen

|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Illa d'Alexandre I i Península Antàrtica - reclamat per ,  i  (reclamacions sobreposades)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Weddell
|-
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Terra de la Reina Maud, reclamat per 
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 71º sud
 Paral·lel 73º sud

Referències 

Línies de latitud